Die Nationaldivision 1979/80 war die 66. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den siebzehnte Meistertitel mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Red Boys Differdingen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1980
Fußballsaison 1979/80